Сент-Анья́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 95 км на схід від Парижа, 140 км на південний схід від Ам'єна, 65 км на південь від Лана.

Історія 

1 січня 2016 року Сент-Аньян, Больн-ан-Брі i Ла-Шапель-Монтодон було об'єднано в новий муніципалітет Валле-ан-Шампань.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Аньян на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Аньян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ена